Ichigo Kurosaki és el protagonista de la sèrie de manga/anime Bleach.

És un jove de quinze anys que té la capacitat de veure esperits i parlar amb ells.
És considerat un rebel a causa del seu cabell de color taronja (color natural). Sovint està involucrat en baralles. Sempre està arrufant les celles. Porta roba molt ajustada.
Tot i la seva aparença, és un bon estudiant.

El seu nom es pot separar en dues parts: "Ichi" i "go" que en japonés volen dir 1 i 5, una xifra que surt força sovint al llarg de la sèrie. La mateixa paraula ichigo significa "maduixa" en japonés. El protagonista explica en un dels capítols que el seu nom s'escriu amb els kanjis de primer i protector. Per tant el seu nom significa "El que protegeix" tal com indica el seu pare Isshin Kurosaki.

Viu amb el seu pare i les seves dues germanes Karin Kusosaki i Yuzu Kurosaki en una casa adossada a la clínca del seu pare. Masaki Kurosaki va morir quan Ichigo tenia nou anys i aquest fet el va deixar marcat.
Tot i semblar una família normal i corrent no ho són: Ichigo i Karin tenen la capacitat de veure esperits.

Història 
A l'inici de la sèrie, Ichigo coneix a la shinigami Rukia Kuchiki quan ella entra a la seva casa mentre busca un hollow. Ella resulta greument ferida i ha de transferir-li part dels seus poders de shinigami per poder salvar-lo a ell i a la seva família. Durant la transferència el jove absorbeix completament els poders de la noia. Així Ichigo, convertit en substitut de shinigami purifica el hollow i Rukia marxa.

L'endemà a l'institut de Karakura hi ha una estudiant d'intercanvi nova: Rukia Kuchiki. La shinigami li explica que està utilitzant un cos atrificial o gigai, ja que ha perdut els seus poders i Ichigo ha de fer la seva feina com a shinigami fins que ella es recuperi.
Ichigo només es pot convertir en shinigami gràcies a un guant que utilitza Rukia. Quan la sèrie avança, es transforma utilitzant una ànima substituta, en Kon. Posteriorment rep la llicència de shinigami substitut que fa que es pugui transformar ell sol.

Quan Rukia es veu forçada a tornar a la societat de les ànimes, ell decideix anar a salvar-la. Ja que diu que li deu, ella ja va salvar la seva vida en una ocasió.
Recupera els seus poders de shinigami i aprèn a lluitar amb l'ajuda del botiguer Kisuke Urahara que els obre la porta d'accés a la Societat de les Ànimes. Un cop allà lluita contra diversos oponents i amb l'ajuda de Yoruichi Shihouin aprèn a transformar la seva zampakuto en la forma final (bankai).
El nom de la seva zampakuto és Zangetsu.

Personatges de Bleach